Dzierążnia (Lublin), een plaats in het Poolse district Tomaszowski, woiwodschap Lublin
 Dzierążnia (Świętokrzyskie), een plaats in het Poolse district Pińczowski, woiwodschap Świętokrzyskie